Tummel – rzeka w Szkocji
 Loch Tummel – jezioro w Szkocji
 Tummel – szwedzko-duński zespół muzyczny